Anu peut faire référence à :
 Anu ou An, un dieu de la mythologie mésopotamienne ;
 Anu, Ana ou Dana, une déesse majeure de la mythologie celtique ;
 Añu, le nom péruvien de la capucine tubéreuse, un légume originaire des Andes ;
 Aṇu, un terme sanskrit qui, dans la philosophie indienne, signifie « atome » ou « unité infime de temps ou d'espace » ;
 Anu, un prénom ; pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement ;
Anu Thompson, 2008, un genre d’insectes.

ANU peut faire référence à :
 Australian National University (en français, Université nationale australienne) ;
 .